Уэуэтенанго:

 Уэуэтенанго — город и муниципалитет в Гватемале, административный центр департамента Уэуэтенанго.
 Уэуэтенанго — один из 22 департаментов Гватемалы.